Carlos Valencia puede referirse a:

Carlos Valencia Paredes, futbolista colombiano.
Carlos "Panelo" Valencia Marulanda, exfutbolista y actual entrenador colombiano.
Carlos Valencia Orozco, futbolista colombiano, nació en Cartagena de Indias. 
Carlos Valencia, actor de teatro, cine y televisión ecuatoriano.
Carlos Valencia, ex ciclista profesional español.
Carlos Valencia Miranda, ingeniero químico y político peruano.